Fahlstrøm ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Fahlstrøm (1863–1946), norwegische Schauspielerin, Regisseurin, Pianistin und Theatermanagerin
 Johan Fahlstrøm (1867–1938), norwegischer Schauspieler und Regisseur